Le désir est une tension intérieure vers une source de satisfaction.

Patronyme 
Le patronyme Désir est une forme française du latin Desiderius (Désiré).

Georges Désir (1925-2016), producteur-animateur de télévision et homme politique belge ;
 sa petite-fille Caroline Désir (née en 1976), femme politique belge ;
 Harlem Désir (né en 1959), homme politique français.

Fiction
 Désir () est un film américain de Frank Borzage et Ernst Lubitsch (1936) ;
 Désir () est un film tchèque de Vojtěch Jasný (1958) ;
 Désir (欲, Yoku) est un film japonais de Heinosuke Gosho ;
 Un tramway nommé Désir est une pièce de théâtre de Tennessee Williams ;
 Un tramway nommé Désir est un film américain réalisé par Elia Kazan ;
 Les Ailes du désir est un film franco-allemand réalisé par Wim Wenders ;
 Flagrant Désir est un film français réalisé par Claude Faraldo ;
 Cet obscur objet du désir est le et dernier film du réalisateur Luis Buñuel ;
 Désir d'insolence est le septième album de Jeanne Mas ;
 Le Port du désir est un film français réalisé par Edmond T. Gréville ;
 Désir, une émission de télévision diffusée sur La Cinq au début des années 1990 ;
 Désir(s), un film allemand réalisé par Valeska Grisebach sorti en 2006.

Toponyme
Saint-Désir ou Saint-Désir-de-Lisieux est une commune française.

Autres 
 Le Cours Desir est un ancien établissement scolaire parisien pour jeunes filles ;
 Noir Désir est un groupe de rock français ;
 Le Désir mimétique est une théorie unitaire élaborée par René Girard.

Voir aussi